Mehmed I (selgiuchide)  – sultano dell'Impero selgiuchide dal 1105 al 1118
Mehmed I (Kelmar)  – sultano di Kerman dal 1142 al 1156
Mehmet I  – sultano dell'Impero ottomano dal 1413 al 1421